Tulkunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tulkunsaari (ö i Nivala-Haapajärvi), Norra Österbotten, 
 Tulkunsaari (ö i Haapavesi-Siikalatva), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar